Чаткальский государственный биосферный заповедник () — горно-лесной заповедник в Узбекистане в Ташкентской области, в западных отрогах Чаткальского хребта, входящего в горную систему Тянь-Шаня.

Чаткальский государственный биосферный заповедник был организован в 1947 году.

Заповедник имеет территорию площадью 35255 га и состоит из обособленных участков: Башкызылсайского и Майдантальского, находящихся в настоящее время на территории Угам-Чаткальского государственного природного национального парка республики Узбекистан — Западная и Восточная территории. В настоящее время вошел в состав национального парка, как его заповедные ядра.

Западная территория заповедника находится на юго-западных склонах горы Кызылнура (3267 м).

В урочищах Учхат, Полатхан, Большой и Малый Майдантал расположен экспериментальный воспроизводственный участок. В 1951 году из состава заповедника было изъято урочище Шавассай.

В 1985 году заповедник посетил Джеральд Дарелл.

Литература 
 Машков Б.К. «Чаткальский заповедник». Фотоальбом. [Автор текста П.Волков.] На рус., англ., нем. яз. — М.: Планета, 1975, 360 с., 25 000 экз. (серия «Заповедники СССР»)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 В. Н. Попов «Западный Тянь-Шань». М., «Физкультура и спорт», 1978 г.
 Чаткальский заповедник лето 2007
 Заповедники Узбекистана — Чаткальский заповедник

Заповедники Узбекистана
Ташкентская область